Амрум, значения:

 Амрум — немецкий остров в Северном море.
 Амрум — действующий маяк на одноимённом острове.